Матч может означать: от () — состязание между двумя или несколькими спортсменами, командами; как элемент турнирной системы организации соревнований или самостоятельное соревнование; см также
 Товарищеский матч
 Договорной матч
 Пари Матч () — французский иллюстрированный еженедельник.
 
 «Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный спортивный телеканал.
 Также ряд спутниковых каналов линейки «Матч ТВ» со словом «Матч» в названии.

Персонажи 
 Матч, Джордж (1912—2001) — шотландский футболист, выступавший на позиции нападающего-инсайда.
 Матч, Джордон (род. 1991) — английский футболист, полузащитник футбольного клуба «Кристал Пэлас».
 Матч, Томас Э. (1931—1980) — американский геолог, специалист по планетарной геологии.

См. также 
 Список страниц, начинающихся со слова «матч»